Frasses, nom français de Fräschels, commune suisse du canton de Fribourg dans le district du Lac
 Frasses, ancienne commune du canton de Fribourg dans le district de la Broye, aujourd'hui intégrée à Les Montets

Homonymie de toponyme